Ставангер 2018 () — шестой международный шахматный турнир, который проходил в норвежском Ставангере с 27 мая по 8 июня 2018 года.

Победу в блиц-турнире одержал Уэсли Со, набрав 6 очков из 9.

Победу в основном турнире одержал Фабиано Каруана, набрав 5 очков из 8.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 9 туров.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2791);
 Место проведения: Ставангер, Норвегия, «Clarion Hotel Energy» (1—6 туры), «Stavanger Concert Hall» (7—9 туры);
 Дата проведения: 27 мая — 8 июня 2018 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на следующие 20 ходов, после чего 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го;
 Софийские правила.

Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Количество побед;
 Количество побед чёрными.

При дележе 1-го места двумя участниками был бы проведён тай-брейк из двух партий (контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход) с возможным армагеддоном (контроль времени: 4 минуты белым / 3 минуты чёрным с добавлением 3 секунд на ход каждому участнику, начиная с 61-го хода).

Если 1-е место было бы разделено более чем двумя участниками, то среди этих шахматистов был бы проведён круговой турнир (контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход).

Расписание 
 Блиц-турнир: 27 мая в 15:00 (UTC+2);
 Игровые дни: 28—30 мая, 1—3, 5—7 июня; начало туров — в 16:30 (UTC+2);
 Выходные дни: 31 мая, 4 июня;
 Церемония закрытия: 8 июня в 20:00 (UTC+2).

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на май 2018 года

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составил 250 000 евро.

Примечание: Призовой фонд распределяется поровну между участниками в случае равенства очков (за исключением 1-го места).

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира состоялась 27 мая 2018 года по результатам блиц-турнира.

Итоговая таблица блиц-турнира

Движение по турам 

Дин Лижэнь в первый выходной день турнира, 31 мая, сломал бедро, катаясь на велосипеде, и на следующий день был прооперирован.
После операции Дин не смог продолжить участие в турнире по настоянию врачей, и так как он провёл менее 50 % партий в турнире, его результаты не были учтены в итоговой таблице.

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Страница турнира на сайте ФИДЕ
 Партии турнира на сайте chessgames.com

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте ChessBase
 Страница турнира на сайте The Week in Chess

2018
2018 год в шахматах
Шахматные турниры в Норвегии
Шахматы в Норвегии